Таировка — топоним в России:

 Таи́ровка — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
 Таи́ровка — платформа Московской железной дороги.